Aurelio Mangiarotti, pseudo de Silvano Agosti, monteur dans le cinéma
 Dario Mangiarotti, (1915-2010), escrimeur italien, frère de Edoardo Mangiarotti
 Edoardo Mangiarotti, (1919-2012), escrimeur italien, frère de Dario Mangiarotti
 Gianpiero Mangiarotti, ancien footballeur italien de l'AS Varèse
 Alessandro Mangiarotti, peintre
 Sylvain Mangiarotti, saxophoniste
 Angelo Mangiarotti, (1921-2012), architecte italien